Павел Мейер:
 Мейер, Павел Иванович (1799—1840) — российский художник-гравёр.
 Мейер, Павел Константинович (1859—1929) — физик, профессор.